Western & Southern Open 2019 (kobiety)
 Western & Southern Open 2019 (mężczyźni)